Kepler-22 b — екзопланета, що, найімовірніше, належить до типу мінінептунів, хоча не виключений варіант суперземлі. Це перша підтверджена знайдена телескопом «Кеплер» екзопланета, яка обертається в зоні, придатній для життя, навколо зорі, подібної до Сонця. Існування планети було зафіксовано наземними спостереженнями. Задля підтвердження планетної природи Kepler-22 b застосували метод, що полягає у виключенні всіх можливих хибних варіантів, які можуть імітувати проходження планет.

Відкриття 

Про відкриття планети було оголошено 5 грудня 2011 року. Радіус знайденої екзопланети приблизно в  більший від земного; вона перебуває на відстані близько  від нашої планети, осяювана зорею Kepler-22. Остання, як і Сонце, має спектральний клас G..

Орбіта 
Kepler-22 b віддалена від свого світила приблизно на , а період обертання планети дорівнює приблизно 290 земним добам.

Можливість життя 
Відстань від Kepler-22 b до материнської зорі Kepler-22 приблизно на 15 % менша, ніж відстань від Землі до Сонця. При цьому світловий потік від материнської зорі до екзопланети приблизно на 25 % слабший від сонячного на Землі. Такі обставини передбачають помірний клімат. За відсутності атмосфери температура на поверхні Kepler-22 b буде близька до −11° C. Якщо ж на планеті існує атмосфера, то через парниковий ефект температура сягатиме приблизно +.

Примітки

Посилання 
 6 декабря 2011 г., Россия, Первый канал. НАСА подтвердило открытие схожей с Землей планеты, на которой возможно существование жизни .
 «Kepler-22b — First Discovered Planet In Habitable Zone» 
 «Телескоп НАСА подтверждает экзопланету в зоне обитаемости»  (Space.com) 
 «Kepler 22-b: Подтверждена планета, подобная Земле»  (Бі-Бі-Сі) 
 «Миссия „Кеплер“ НАСА подтверждает свою первую планету в зоне обитаемости»  (НАСА) 
 Открытия миссии «Кеплер»: Kepler-22 b «годовая орбита 289 дней»  (НАСА) 
 «Положение планеты Kepler-22 b на небе»  (WorldWide Telescope) 
 «Kepler-22b, Обнаруженный изображениями» 

Екзопланети, відкриті 2011
Екзопланети, відкриті транзитним методом
Екзопланети, відкриті астрономічним супутником «Кеплер»
Екзопланети, відкриті космічним телескопом «Кеплер»